

Personnalités 

 Epainette Mbeki (1916-2014), mère de Thabo Mbeki, promotrice de la qualité de vie de la population ;
 Govan Mbeki (1910-2001), homme politique d'Afrique du Sud, père de Thabo Mbeki ;
 Thabo Mbeki (1942-), homme d'État sud-africain, président de la République de 1999 à 2008 ;
 Zanele Dlamini Mbeki (1938-), travailleuse sociale sud-africaine, féministe, épouse du président Thabo Mbeki.

Institutions 
 Gouvernement Mbeki, gouvernement d'Afrique du Sud dirigé par Mbeki de 1999 à 2004 puis de 2004 à 2008.